John Lindroth – astista finlandese
John Lindroth – ginnasta finlandese